Enrica Zunic' – pseudonimo di Enrica Lozito, autrice di fantascienza italiana
 Ivica Žunić – calciatore croato
 Matt Zunic – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Stipe Žunić – pesista e giavellottista croato